

Sigle
 Neighbor Discovery Protocol – protocollo di rete IPv6
 Niente di personale – programma televisivo di LA7
 New Democratic Party – Nuovo Partito Democratico, partito politico canadese
 National Democratic Party – Partito Democratico Nazionale, partito politico surinamese

Codici 
 NDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pensacola Ellyson Nas (Stati Uniti)
 ndp – codice ISO 639-3 della lingua ndo